El nombre mala madre puede referirse a:

Botánica 
Varias plantas estoloníferas, así llamadas porque dejan caer las plántulas formadas en los estolones en tierra:

 el Chlorophytum comosum, también llamado lazo de amor variegado, cintas o lirio de San Bernardo;
 la Saxifraga stolonifera, también llamada ramo de novia, madre de cientos, geranio de fresas o pelo de la Virgen;
 la Helxine soleirolii, también llamada lágrimas de ángel.

Música 
 Mala madre,  álbum de la cantautora chilena Camila Moreno.